Holtz ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Holtz ist ein Wohnstättenname.

Namensträger

A 
 Adalbert Holtz (1905–1977), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Annemarie Holtz (1899–1987), deutsche Schauspielerin
 Augusta Holtz (1871–1986), ältester Mensch (1985–1990)

B 
 Bärbel Holtz (* 1958), deutsche Historikerin und Archivarin

C 
 Christina Holtz-Bacha (* 1953), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

D 
 Daniela Holtz (* 1977), deutsche Schauspielerin

E 
 Emil Holtz (1873–nach 1930), Gauleiter des Gaues Brandenburg der NSDAP
 Erich Holtz (1921–2004), niedersächsischer Politiker (SPD)
 Erich Theodor Holtz (1885–1956), deutscher Maler
 Ernst Holtz (1854–1935), preußischer Landrat und Regierungspräsident
 Ernst Dietrich Holtz (1891–1945), deutscher Jurist, Ministerialrat und Landrat
 Eva Lütkebohmert-Holtz (* 1978/1979), deutsche Mathematikerin, Finanzwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ewald Holtz (1870–vor 1932), deutscher Bildhauer

F 
 Franz Holtz (1838–1920), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Fredrik Holtz (* 1985), schwedischer Unihockeyspieler

G 

 Gerhard Holtz-Baumert (1927–1996), deutscher Schriftsteller
 Gottfried Holtz (1899–1989), deutscher evangelischer Theologe
 Günter Holtz (* 1934), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

H 
 Hans-Achim Holtz (1905–1995), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hedwig Holtz-Sommer (geb. Hedwig Sommer; 1901–1970), deutsche Malerin
 Hermann Holtz (?–1979), deutscher Apotheker, Firmengründer und Erfinder der magnetischen Planungstafel

I 
 Itshak Holtz (1925–2018), polnisch-israelisch-amerikanischer Maler

J 
 Jane Holtz Kay (geb. Jane Holtz; 1938–2012), US-amerikanische Stadtplanungs- und Architekturkritikerin
 Joachim Holtz (* 1943), deutscher Journalist und Auslandskorrespondent
 Joachim Holtz (Ingenieur) (* 1933), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

 Jürgen Holtz (1932–2020), deutscher Schauspieler
 Julius Friedrich Holtz (1836–1911), deutscher Apotheker, Industrieller und Funktionär der Sozialversicherung

K 
 Karl Holtz (1899–1978), deutscher Grafiker
 Karl Ludwig Holtz (* 1941), deutscher Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut
 Karolin Holtz (* 1986), deutsche Basketballspielerin
 Kevin Holtz (* 1993), luxemburgischer Fußballnationalspieler

L 
 Lou Holtz (* 1937), US-amerikanischer Football-Trainer
 Luc Holtz (* 1969), luxemburgischer Fußballspieler und -trainer
 Ludwig Holtz (1824–1907), deutscher Botaniker

M 
 Marc Holtz (* 1978), luxemburgischer Poolbillardspieler

O 
 Olga Holtz (* 1973), russische Mathematikerin
 Ottmar von Holtz (* 1961), deutscher Politiker (Grüne), MdL

P 
 Pat Holtz (* 1968), schottischer Poolbillardspieler
 Paulina Holtz (* 1977), polnische Schauspielerin
 Peter Holtz (1902–1970), deutscher Pharmakologe und Physiologe
 Peter Holtz-Kathan (1942–2021), deutscher Unternehmer

R 
 Robert D. Holtz (* um 1940), US-amerikanischer Geotechniker
 Rolf Schmidt-Holtz (* 1948), deutscher Journalist
 Rudolf Holtz (1928–2017), deutscher Karnevalist

S 
 Sabine Holtz (* 1959), deutsche Historikerin
 Shalom E. Holtz (* um 1977), US-amerikanischer Altorientalist
 Siegrid Müller-Holtz (* 1948), deutsche Bildende Künstlerin

T 
 Thomas R. Holtz Jr. (* 1965), US-amerikanischer Paläontologe
 Torsten Holtz (* 1973), deutscher Maler
 Traugott Holtz (1931–2007), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

U 
 Uwe Holtz (* 1944), deutscher Politologe

V 
 Viktor Holtz (1846–1919), deutscher Pädagoge

W 
 Walter Holtz (1909–1978), deutscher Numismatiker
 Wilhelm vom Holtz (1801–1868), deutscher Jurist und Politiker
 Wilhelm Holtz (1836–1913), deutscher Physiker und Erfinder
 Wolf-Dieter Holtz (* 1941), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer
 Wolfgang Holtz (Beamter) (1897–1966), deutscher Ministerialrat
 Wolfgang Holtz (Heimatforscher) (* 1949), deutscher Heimatforscher und Museumsleiter

Z 
 Zane Holtz (* 1987), kanadischer Schauspieler und Model

Siehe auch 
 Holz (Begriffsklärung)
 Holz (Familienname)

Weblinks 
 Holtz bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname